Vrachonisída Strongylí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Strongylí (ö i Grekland, lat 36,68, long 27,18), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Vrachonisída Strongylí (ö i Grekland, lat 35,44, long 27,02), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar